Rondin peut désigner :
 le rondin de bois, un tronçon de branche d'arbre brut (avec écorce) ou écorcé, à l'origine de section ronde (s'opposant à bois refendu) mais pouvant adopter une section différente lorsqu'il est fendu (terminologie abusive de « rondin fendu ») ;
 un autre nom de l'ablette, un petit poisson d'eau douce ;
 Révolution des Rondins.